Il guru (The Guru) – film del 1969 di James Ivory
Il guru (The Guru) – film del 2002 di Daisy von Scherler Mayer